Алекса́ндр Христофо́рович Восто́ков (;  — ) — русский филолог-славист и поэт, палеограф, археограф, лексикограф, переводчик балто-немецкого происхождения. Основоположник сравнительного славянского языкознания, автор грамматик русского языка.

Биография 

Родился  года на острове Эзеле, в городе Аренсбург. Он был внебрачным сыном барона Христофора Остен-Сакена (1737-1811), эзельского предводителя дворянства, и, как многие внебрачные дети, получил фамилию, производную от фамилии отца: Остенек. Впоследствии «перевёл» её на русский (нем. Ost = рус. «восток»).

Первые шесть лет провёл в Ревеле (ныне — Таллин) у вдовы Трайблут, которую называл «маменькой». В 1788 году был помещён в 1-й кадетский корпус. В Санкт-Петербурге стал активным деятелем Вольного общества любителей словесности, наук и художеств и занялся литературной деятельностью. Дважды был женат (оба раза на немках).

Востоков занимался описанием рукописей киевского митрополита Евгения, участвовал в «Библиографических листах» Кеппена. Освободившись в 1824 г. от службы в разных учреждениях, Востоков, завязавший ещё раньше деловые отношения с графом Н. П. Румянцевым, получил возможность заняться описанием рукописей его собрания. По смерти графа Румянцева это собрание поступило в казну, а Востоков в 1828 г. был назначен им заведовать. Пробыв некоторое время хранителем манускриптов в Императорской публичной библиотеке, Востоков был определён старшим библиотекарем Румянцевского музея.

Скончался  года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Волковском лютеранском кладбище.

Литературное творчество 

К первым годам XIX века относится поэтическое творчество Востокова, выдержанное в традициях русского Просвещения. Он экспериментировал в области народных тонических размеров, имитировал античную метрику («Опыты лирические и другие мелкие сочинения в стихах», ч. 1—2, 1805—1806). Публиковал переводы из своего любимого поэта Горация. Выполнил первый (вольный) перевод на русский язык английского гимна «God Save the King» (опубликован в 1813 году по случаю победы над французами с пометкой «Песнь русскому царю „Прими побед венец“ на голос английской народной песни „Боже! Спаси царя“»). В стихах А. Х. Востокова, по мнению Кюхельбекера, ясно сказался дух русского языка «свободный и независимый». Для баллады «Светлана и Мстислав» (1802) изобрёл женское имя Светлана.

Научные исследования и достижения 
А. Х. Востоков, исследователь русского тонического стихосложения («Опыт о русском стихосложении», 1812, отд. изд. 1817), памятников древнеславянской письменности, грамматики славянских языков, в том числе русского, заложил основы сравнительного славянского языкознания в России. Помимо прочего, в этой области А. Х. Востоковым было показано отсутствие деепричастий в церковнославянском языке, наряду с чем учёному принадлежит заслуга открытия так называемого достигательного наклонения в древнерусском языке — супина, на наличие которого в чешском и лужицких языках немногим ранее было указано Й. Добровским. По оценке Р. О. Якобсона,

уже в 1812 году выходит эпохальная работа гениального филолога Востокова «Опыт о русском стихосложении», представившая типологию систем стихосложения, анализ просодических предпосылок русского стиха, обзор разных форм русского фольклорного стиха, характеристику развития русского литературного стиха и взгляд на современные проблемы русского стиха.

В работе «Рассуждение о славянском языке, служащее введением к Грамматике сего языка, составляемой по древнейшим оного письменным памятникам» (1820) Востоков выделил три периода истории славянских языков: древний (IX—XIII в.), средний (XIV—XV вв.) и новый (с XV в.). В этой же работе он установил регулярные фонетические соответствия между гласными звуками славянских языков, открыл носовые гласные (юсы) в старославянском, сопоставив русские слова с польскими. Эти буквы обозначали носовые гласные: носовое «о» и носовое «е». Он впервые понял, что в славянских рукописях буквы «ъ» и «ь» обозначали особые гласные звуки.

Востоков был автором грамматик современного русского языка («полнее изложенная» и «сокращённая» русские грамматики, 1831 г.). Ему принадлежат первопроходческие наблюдения в области синтаксиса, проблем singularia tantum и pluralia tantum, общего рода и т. п.

Впервые издал «Остромирово Евангелие» (1843). Составил «Описание русских и славянских рукописей Румянцевского музеума» (1842), где описано 473 памятника. Редактировал и участвовал в составлении «Словаря церковнославянского и русского языка» (тт. 1—4, 1847), составил «Словарь церковнославянского языка» (1858—1861), «Опыт областного великорусского словаря» (1852) и «Дополнение» к нему (1858).

Награды и почести 

 Ордена Святой Анны 1-й степени и Святого Станислава 1-й степени.
 В 1862 году по случаю празднования тысячелетия России награждён орденом Святого Владимира второй степени.
 Член Академии российской (1820), академик Санкт-Петербургской академии наук (1841).
 Доктор философии Тюбингенского университета (1825).
 Доктор Пражского университета (1848).

Список работ 
  — Прочитано в ВОЛСНХ 19 ноября 1804 г.
 
 
Опыт о русском стихосложении / Сочин. Александром Востоковым, членом С.П.бургского вольного общества словесности наук и художеств. — Издание второе, значительно пополненное и исправленное. — В С.Петербурге: Печатано в Морской типографии, 1817. — [14], 1—141, 143—167, [2] с.
Рассуждение о славянском языке, служащее введением к грамматике сего языка // Труды Общества любителей Российской словесности при Московском университете. 1820. — Т. XVII. Ч. XIX. — С. 5—61
 
Сокращенная русская грамматика для употребления в низших учебных заведениях, составленная по поручению Комитета рассмотрения учебных пособий Александром Востоковым, Российской академии и других обществ членом. — Санкт-Петербург: Деп. нар. прос., 1831. — 16, 207 с., 4 л. табл.
 
 
Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума, составленное Александром Востоковым. — СПб.: в тип. Имп. АН, 1842. — [2], 4, IV, 900, 3 с., 1 л. табл.
Остромирово евангелие 1056—57 года: С прил. греч. текста евангелий и с граммат. объясн., изд. А. Востоковым / [Предисл.: А. Востоков]. — Санкт-Петербург: тип. Акад. наук, 1843. — [2], XII, 324 с., 296 л., 2 л. ил.
Сокращенная русская грамматика Александра Востокова: перепечатана с 4-го издания для употребления в заведениях Московского учебного округа с разрешения высшего начальства. — Издание 2-е без перемены. — Москва: в Университетской типографии, 1843. — [4], 163 с., 2 л. табл.
Опыт областного великорусского словаря, изданный Вторым отделением Императорской академии наук; Дополнение к Опыту областного великорусского словаря / [ред. А. Х. Востоков]. — Санкт-Петербург: В тип. Имп. акад. наук, 1852—1858. — [4], XII, 275, [2], 328 с.
Грамматика церковно-словенского языка, изложенная по древнейшим оного письменным памятникам / сост. акад. А. Х. Востоковым. — Санкт-Петербург: Тип. Имп. Акад. наук, 1863. — [2], 135 с., 1 л. табл.
[рукопись; часть этой работы под названием «Рассуждение о славянском языке» была опубликована в «Трудах Общества по изучению русской словесности», XVII, 1856; в полном виде работа издана И. Срезневским под названием 
 
 
 
Стихотворения / Ред., вступ. статья и прим. Вл. Орлова. — М.: Сов. писатель, 1935. — 466 с.: ил., портр. — (Библиотека поэта / Под ред. М. Горького).

Адреса в Санкт-Петербурге 
 апрель 1806 — январь 1807 — дом Комовского — Дементьев переулок, 7;
 январь 1807—1844 — доходный дом А. В. Старчевского — Галерная набережная, 44.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
Виноградов В. В. Синтаксические воззрения А. Х. Востокова и их значение в истории русского языкознания / Современный русский язык: хрестоматия. В 3 ч. Ч. 3. Синтаксис / сост.: Е. Е. Долбик, В. Л. Леонтович, Л. Р. Супрун-Белевич. — Минск: БГУ, 2001. — 295 с. — С. 14—17.

Ссылки 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Полное собрание стихотворений
 Сочинения Востокова на сайте Lib.ru: Классика
 Баранкова Г. «Отец славянской филологии»
 Александр Христофорович Востоков

Александр Христофорович
Русские поэты
Переводчики поэзии на русский язык
Слависты Российской империи
Филологи Российской империи
Компаративисты
Стиховеды
Члены Академии Российской
Русисты
Историки языка
Лексикографы Российской империи
Диалектологи
Грамматики
Внебрачное потомство аристократов Российской империи
Персоналии:Вольное общество любителей словесности, наук и художеств
Лауреаты Демидовской премии
Преподаватели вузов Чехии
Преподаватели вузов Германии
Доктора философии
Топонимисты
Лингвисты Российской империи
Археографы Российской империи
Похороненные на Волковском лютеранском кладбище
Поэты Российской империи
Стиховеды